Діназ (стадіон, Лютіж)
 Діназ, ФК «Діназ» — український професійний футбольний клуб з міста Вишгорода.
 Діназ (стадіон, Демидів)